Hurst Green – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Hurst Green – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Hurst Green – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Hurst Green – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Hurst Green – miejscowość Dudley, w hrabstwie West Midlands (Anglia)